Groß Saalau ist der ehemalige deutsche Name folgender Orte:

 Żuława (Pruszcz Gdański) im Powiat Gdański, Woiwodschaft Pommern/Polen; deutscher Name Groß Saalau, 1939–1945: Saalau, Kreis Danziger Höhe, Westpreußen bzw. Freie Stadt Danzig 
 Gontscharowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad/Russland; deutscher Name: Groß Saalau, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen